Meilin bezeichnet:

 Meilin (Fengcheng) (梅林镇), Großgemeinde der Stadt Fengcheng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Meilin (Ganxian) (梅林镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Ganxian in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Meilin (Nanjing) (梅林镇), Großgemeinde im Kreis Nanjing in der chinesischen Provinz Fujian
 Meilin (Ningguo) (梅林镇), Großgemeinde der Stadt Ningguo in der chinesischen Provinz Anhui
 Meilin (Puning) (梅林镇), Großgemeinde der Stadt Puning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Meilin (Wuhua) (梅林镇), Großgemeinde im Kreis Wuhua in der chinesischen Provinz Guangdong
 Meilin (Sanjiang) (梅林乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Meilin im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Meilin (Futian) (梅林街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Futian in der chinesischen Provinz Guangdong
 Meilin (Ninghai) (梅林街道), Straßenviertel im Kreis Ninghai in der chinesischen Provinz Zhejiang